József Eötvös ist der Name folgender Personen:

* József Eötvös (1813–1871), ungarischer Schriftsteller und Politiker
 József Eötvös (Musiker) (* 1962), ungarischer Gitarrist, Komponist und Hochschullehrer